Charles MacCarthy - Brits gouverneur van Sierra Leone
 Desmond MacCarthy - Brits literair criticus
 Donough MacCarthy - Ierse graaf, naamgever van het Mallegraafsgat
 Molly MacCarthy - Brits schrijfster

Zie ook: McCarthy